Okręty US Navy o nazwie USS "Monaghan", pochodzącej od Johna R. Monaghana:

Pierwszy "Monaghan" (DD-32) był niszczycielem typu Paulding. Został zwodowany w 1911 i brał udział w działaniach I wojny światowej. Służył w United States Coast Guard w latach 1924-1940. Sprzedany w 1934.
Drugi "Monaghan" (DD-354) był niszczycielem typu Farragut. Został zwodowany w 1935, brał udział w działaniach II wojny światowej i zatopiony przez tajfun w grudniu 1944.

Monaghan